Ievgueni Vladimirovitch Medvedev  - en russe : , en anglais  - (né le  à Tcheliabinsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Metchel Tcheliabinsk, il découvre la Superliga avec l'équipe première en 2003. Il remporte la Coupe Gagarine 2009, 2010 avec les Ak Bars Kazan.

Après avoir passé huit saisons avec les Ak Bars Kazan, il signe le  un contrat d'une saison avec les Flyers de Philadelphie de la Ligue nationale de hockey. Il joue son premier match le  face au Lightning de Tampa Bay et inscrit une assistance. Le , il marque son premier but dans la LNH face aux Sénateurs d'Ottawa.

Le , il décide de retourner dans la KHL et signe un contrat de 2 ans avec Avangard Omsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec la conférence Est.
2013 : participe au Cinquième Match des étoiles avec la conférence Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Metchel Tcheliabinsk 2|| Pervaïa Liga || 9|| 1|| 2|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1999-2000|| Metchel Tcheliabinsk 2|| Pervaïa Liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa Liga || 11|| 1|| 1|| 2|| 4|| || || || || 
|-
|2000-2001|| Metchel Tcheliabinsk 2|| Pervaïa Liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2002-2003|| Metchel Tcheliabinsk || Superliga|| 11|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Metallourg Serov || Vyschaïa Liga || 34|| 7|| 11|| 18|| 24|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Metchel Tcheliabinsk|| Vyschaïa Liga || 44|| 5|| 6|| 11|| 42|| 5|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2005-2006|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 50|| 4|| 5|| 9|| 54|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2006-2007|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 49|| 10|| 9|| 19|| 115|| 3|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 41|| 6|| 19|| 25|| 89|| 8|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2008-2009|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 48|| 8|| 11|| 19|| 64|| 21|| 2|| 5|| 7|| 32
|-
| 2009-2010|| Ak Bars Kazan||  KHL|| 48|| 2|| 9|| 11|| 40|| 17|| 2|| 3|| 5|| 32
|-
| 2010-2011|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 49|| 4|| 16|| 20|| 54|| 9|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2011-2012|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 45|| 5|| 19|| 24|| 36|| 6|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 49|| 6|| 20|| 26|| 44|| 18|| 0|| 7|| 7|| 12
|-
| 2013-2014|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 50|| 3|| 21|| 24|| 55|| 5|| 1|| 0|| 1|| 31
|-
| 2014-2015 || Ak Bars Kazan || KHL || 43 || 3 || 13 || 16 || 26 || 14 || 1 || 3 || 4 || 12
|-
| 2015-2016 || Flyers de Philadelphie || LNH || 45 || 4 || 9 || 13 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Avangard Omsk || KHL || 56|| 2|| 20|| 22|| 36|| 12|| 2|| 6|| 8|| 6 
|-
| 2017-2018 || Avangard Omsk || KHL || 54|| 11|| 19|| 30|| 34|| 7 || 1 || 1 || 2 || 8 
|-
| 2018-2019 || Avangard Omsk || KHL || 62|| 8|| 20 || 30|| 22|| 11|| 0|| 1|| 1|| 16 

| 45 || 4 || 9 || 13 || 34 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 3|| 4|| 4|| +4||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 5|| 7|| 6|| 0|| align="left"| Sixième place
|-
| 2014 || align="left"|Jeux olympiques d'hiver || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || +2 || align="left"|Cinquième place 
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 4|| 4|| 6|| +7|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 3|| 3|| 6|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en août 1982
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Tcheliabinsk
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Metallourg Serov
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de l'Avangard Omsk